Женские соревнования проходили с 16 по 22 октября. Немка Юлия Гёргес стала победительницей турнира, обыграв в финале Дарью Касаткину со счётом 6–1, 6–2. Другая россиянка Светлана Кузнецова не защищала свой прошлогодний титул, снявшись с турнира из-за травмы левого запястья.

Участницы турнира

Посев 
Четверо самых высокосеянных теннисисток начинают турнир со 2-го круга.

  Кристина Младенович (Второй раунд)
  Коко Вандевеге (Второй раунд)
  Елена Веснина (Второй раунд)
  Анастасия Севастова (Второй раунд)

<li>  Анастасия Павлюченкова (Первый раунд) 
<li>  Дарья Гаврилова (Второй раунд, отказ)
<li>  Юлия Гёргес (Титул) 
<li>  Магдалена Рыбарикова (Второй раунд, отказ)

Получившие специальное приглашение в сетку турнира (WC) 

  Мария Шарапова (Первый раунд)

<li>  Олеся Первушина (Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Кайя Канепи (Первый раунд)
  Вера Лапко (Четвертьфинал)

<li>  Елена Рыбакина (Первый раунд)
<li>  Полина Монова (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания 

Россия
Теннис
Теннис
Октябрь 2017 года
2017